Мокряк — фамилия.
 Мокряк, Марк Исаевич (1886—1919) — участник Гражданской войны, командир батареи 57-й стрелковой дивизии.
 Водэ-Мокряк, Нина Георгиевна (1937—2013) — советская и молдавская актриса театра и кино, народная артистка Молдавской ССР.